Tabaré steht für:
 Tabaré (Epos), ein episches Gedicht von Juan Zorrilla de San Martín
 Tabaré (1917), eine Verfilmung dieses Epos

Tabaré ist ein Vorname. Bekannte Namensträger sind:
 Tabaré Vázquez (1940–2020), Präsident von Uruguay
 Tabaré Viudez (* 1989), uruguayischer Fußballspieler